Ди́ки () — фамилия. Известные носители:

 Дики, Дик (1926—2006) — американский баскетболист.
 Дики, Кейт (род. 1971) — шотландская актриса.
 Дики, Роберт Аллен (род. 1974) — американский бейсболист.
 Дики, Саймон (1951—2017) — новозеландский гребной рулевой.
 Дики, Уильям (1883—1950) — американский прыгун в воду.

См. также 
 Дикки
 Дикки — округ в штате Северная Дакота, США.